Les premiers Championnats du monde de basket-ball 3×3 se déroulent sous l'égide de la Fédération internationale de basket-ball à Athènes, en Grèce, du 23 août au .
Ce tournoi est une première dans le monde professionnel du basket-ball.
En dominant l’Argentine en finale, l’équipe de France mixte est devenue la première équipe à obtenir une médaille d’or de 3 contre 3. Chez les hommes, la Serbie a dominé la France en finale, tandis que le tournoi féminin a vu les États-Unis battre la France pour décrocher la médaille d’or.

Déroulement de la compétition

Tournois hommes et femmes 

Les 24 équipes sont réparties en quatre groupes de six. À la fin des matches de groupe, lorsque toutes les équipes ont joué contre leurs adversaires respectifs (5 matches), les quatre premières équipes sont qualifiées pour les 1/8 de finale. Ainsi, un tournoi à élimination directe débute.
Il n'y a pas de match de classement, seulement une petite finale pour attribuer la médaille de bronze.

Tournoi mixte 

Le tournoi mixte regroupe les équipes d'ores et déjà représentées dans le tournoi hommes et le tournoi femmes. Les équipes doivent être composées de deux participants du tournoi masculin et de deux participants du tournoi féminin. Il n'y a pas de phase de groupe, le tournoi débute directement aux 1/8 de finale.
Aucun match de classement, excepté pour la petite finale.

Calendrier des épreuves

Tournoi masculin 

Le tournoi masculin regroupe 24 équipes. Une d'entre elles vient d'Afrique (Égypte), 5 viennent d'Amérique (Brésil, Argentine, Vénézuela, Mexique, États-Unis), 3 viennent d'Asie (Israël, Népal, Liban), 14 viennent d'Europe (Russie, Grèce, Bulgarie, Estonie, Slovénie, Serbie, Espagne, République tchèque, Lettonie, France, Ukraine, Angleterre, Roumanie, Turquie) et une seule d'Océanie (Guam).

Phase de groupe  

Voici les résultats de la phase de groupe. Les 24 équipes sont réparties en quatre groupes de six :

Tableau final 

Phase finale

Tournoi féminin

Phase de groupe 

Voici les résultats de la phase de groupe. Les 24 équipes sont réparties en quatre groupes de six :

Tableau final 

Phase finale

Tournoi mixte 

Pour le tournoi mixte, les 16 équipes engagées ne disputent pas de tour préliminaire. La compétition se joue à élimination directe. Entrée en lice des équipes mixte lors du deuxième jour de compétition.

Tableau final 

Phase finale

Composition des équipes médaillées

Tableau des médailles 

Les nations médaillées aux championnats du monde 2012 :

Concours

Concours de dunk 

Finale :  Disputée le  Le concours de dunk a vu le Vénézuélien Deivi Añanguren Madriz l'emporter. Adesanya Adetayo termine deuxième pour les États-Unis.

Premier tour :  Disputé le .

Qualifications :  Disputées le  Les quatre meilleurs dunkers sont qualifiés pour la finale.
Le Français Meredis Houmounou a été éliminé lors des qualifications.

Concours de tirs à trois points 

Finale :  Disputée le 
Le Tchèque Stanislav Votroubek a remporté le concours de tir à trois points devant la Bulgare Radoslava Bachvarova.
Charlotte Hoere (Allemagne) et Mikhail Gyunter (Russie) terminent troisièmes.

Qualifications :  Disputées le 
Les qualifications des hommes et des femmes sont séparées. Les deux meilleurs shooteurs de chaque catégorie sont qualifiés pour la finale (deux hommes et deux femmes).

Concours des meneuses 

Finale : Disputée le  Le concours des meneuses de jeu a couronné l'Estonienne Pirgit Puu. Vient ensuite à la seconde place, Skylar Diggins pour les États-Unis et troisièmes, la Turque Burcu Cigil et la Française Sylvie Gruszczynski.

Qualifications : Disputées le  Les quatre meilleurs joueuses sont qualifiées pour la finale.

Liens externes 
  Site officiel
  Vidéo sur le projet en France

Sources 

2012
Basket-ball 3×3
Basket-ball 3×3 2012
Monde 3×3 2012
Monde 3×3
Sport en Grèce en 2012
Sport en août 2012
Basket-ball à Athènes